dekanat tomaszowski w archidiecezji łódzkiej
 dekanat tomaszowski w diecezji radomskiej